Seznam divizij z zaporedno številko 23.

Seznam 
 Pehotne
 23. divizija (Združeno kraljestvo)
 23. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 23. tankovska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi